Кевин Андерсон је име под којим су познате следеће личности:
 Кевин Т. Андерсон, музичар;
 Кевин Џ. Андерсон, писац научне фантастике;
 Кевин Виктор Андерсон, аустралијски судија;
 Кевин Андерсон, амерички глумац;
 Кевин Андерсон, кошаркаш;
 Кевин Андерсон, британски професионални боксер;
 Кевин Андерсон, научник, саветник британске Владе из области климатских промена;
 Кевин Андерсон, тенисер.